Траян (Traian, Traianus, Trajan) е име на:

 Мъжко име в България, Румъния
 Траян, славянско божество от Славянската митология
 Марк Улпий Траян (сенатор), римски сенатор и генерал, баща на император Траян
 Траян, римски император (98-117)
 Траянова колона, издигната през 113 г. на Траяновия форум в Рим
 Форум на Траян, форум в Рим, открил 112 г.
 Траянов пазар, в Рим от 110 г.
 Траян Адриан, римски император (117-138)
 Траян Деций, римски император (249-251)
 Траян (охранител), охранител (537-541) на източноримския генерал Велизарий
 Траян Патрикий, византийски историк по времето на император Юстиниан II
 Траян (генерал), римски военачалник magister peditum 377 г. в Тракия
 Траян Бъсеску, 4-ти президент на Румъния

 Траян (шрифт), Шрифт от 1989 г. за Adobe
 Траян, няколко селища в Румъния

Вижте също 
 Троян